Diensdorf-Radlow, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Radlow, een wijk in die gemeente
 Radlow, een wijk in de gemeente Züssow in Mecklenburg-Vorpommern

Zie ook
 Radłów (doorverwijspagina), meerdere Poolse plaatsen met deze naam